Теракт в Карачи:

 Теракт в Карачи (2002)
 Теракт в Карачи (2007)
 Теракт в Карачи (2009)
 Теракт в Карачи (февраль 2010)